NQC (acrónimo de "Not Quite C") é uma linguagem de programação muito semelhante ao C. É um software livre lançado sob a Mozilla Public License (MPL). Está disponível para ambientes Microsoft Windows e Mac OS X.

História
Foi escrita originalmente por David Baum, e é mantida atualmente por John Hansen.

É utilizada nos brinquedos LEGO em diversos tijolos ("bricks") programáveis, como por exemplo:

RCX
Scout
Cybermaster
Spybot 

Uma característica do NQC é que não é necessário substituir o firmware original do tijolo programável. O ambiente integrado (IDE) mais utilizado com o NQC é o BricxCC.

Ligações externas
Página Oficial

Lego
C (linguagem de programação)